«Мужчине живётся трудно. Фильм 14: Колыбельная Торадзиро» (, отоко-ва цурай ё: торадзиро комориута;  — японская комедия режиссёра Ёдзи Ямады, вышедшая на экраны в 1974 году. В этом, 14-м по счёту фильме популярного в Японии сериала сменился актёр на роль дяди Тацудзо. Вслед за игравшими эту роль ранее Сином Морикавой (с 1-го по 8-й фильмы) и Тацуо Мацумурой (с 9-го по 13-й фильмы) эстафету принял актёр Масами Симодзё, который будет в проекте вплоть до последней 48 серии.

Сюжет 
На сей раз странствующий торговец вразнос Торадзиро Курума (или по-простому Тора-сан) путешествует по южной части Японии, на острове Кюсю, где в небольшом портовом городке Сага ему встречается опечаленный молодой отец с младенцем на руках. Тора-сан жалеет мужчину и приглашает его в свой гостиничный номер, чтобы угостить выпивкой. Проснувшись на следующее утро, Тора-сан обнаруживает, что мужчина исчез, оставив своего младенца. Он берёт ребёнка и направляется с ним в Сибамату (Токио), где живут его ближайшие родственники — дядя Тацудзо, тётя Цунэ и сеста Сакура с её мужем Хироси.
 
В это время Сакура, Хироси и местный священник задаются вопросом, кто продолжит семейный бизнес и возьмёт на себя ответственность за магазин сладостей после того, как дяди с тётей не станет, не видя никаких радужных перспектив. Когда Тора-сан появляется на пороге дома с младенцем, привязанным к его спине, его родня и соседи начинают подозревать, что это его ребёнок. Они взволнованы, тем более, что ребёнок болен. Сакура предлагает поместить малыша в ту же больницу, где недавно лечился её супруг после травмы руки. Однако, вот беда: в той больнице есть красивая медсестра по имени Кёко. Родственники обеспокоены тем, что, как только Тора-сан её увидит, он снова влюбится, чем непременно создаст массу всевозможных проблем. А именно так и всё и выходит…

Наконец появляется отец ребёнка и устраняет все недоразумения.

В ролях 
 Киёси Ацуми — Торадзиро Курума (или Тора-сан)
 Тиэко Байсё — Сакура, его сестра
 Юкиё Тоакэ — Кёко Кия
 Масами Симодзё — Тацудзо Курума, дядя Тора-сана
 Тиэко Мисаки — Цунэ, тётя Тора-сана
 Гин Маэда — Хироси, муж Сакуры
 Хаято Накамура — Мицуо Сува
 Хисао Дадзай — Умэтаро, босс Хироси
 Гадзиро Сато — Гэн
 Тисю Рю — священник
 Цунэхико Камидзё — Ятаро Окава
 Масуми Харукава — танцовщица
 Хаппо Цукитэи — отец ребёнка

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 28 декабря 1974 года в Токио.
  — фильм демонстрировался в американском прокате с декабря 1974 года.

Награды и номинации 
Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» (1976)
 Номинация на премию за лучший фильм 1975 года, однако по результатам голосования занял лишь 24-е место.

Примечания

Ссылки 
  
 Tora-san’s Lullaby на сайте Molodezhnaja.ch
 男はつらいよ　寅次郎子守唄 on Official Torasan site

Фильмы Японии 1974 года
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Кинокомедии Японии
Фильмы Ёдзи Ямады
Мужчине живётся трудно (серия фильмов)